Het eiland van dokter Moreau (Engelse titel: The Island of Dr. Moreau), een roman, geschreven door de Engelse schrijver H. G. Wells
 The Island of Dr. Moreau (1977), een Amerikaanse sciencefiction/horrorfilm uit 1977 met Burt Lancaster
 The Island of Dr. Moreau (1996), een Amerikaanse sciencefiction/horrorfilm uit 1996 met Marlon Brando